Kendra Sunderland (16 de junho de 1995 - Salem, Oregon) é uma atriz de filmes pornográficos e modelo erótica estadunidense.

Biografia
Sunderland se formou na West Salem High School em 2013. No ano seguinte entrou para a Universidad Estadual do Oregon, aonde começou o curso de negócios e economia. Na mesma época, começou a trabalhar de camareira em Corvallis, como também de camgirl, para pagar os estudos.

Sua fama começou a despontar em 2014 depois que realizou um show como camgirl na biblioteca da Universidade em que estudava, se  masturbando. Obteve cerca de 300 mil visitas e 700 dólares por menos de duas horas de "show". Porém, em janeiro de 2015, um usuário colocou o vídeo no site Pornhub, quando começou a ser reconhecida localmente. O video colocou a polícia em alerta, sendo que, em 27 de janeiro de 2015, Kendra foi presa por indecência pública. A sua prisão se converteu em um fenômeno viral, abrindo-lhe as portas da indústria pornográfica.

No mesmo ano foi procurada pelas revistas Playboy e Penthouse para realizar algumas sessões fotográficas. Foi eleita pela Penthouse, a Penthouse Pet do mês de maio.

Estreou como atriz pornográfica em 2015 sob a direção de Greg Lansky, dono das companhias Vixen e Tushy.

Prêmios e Indicações

Ligações externas

 
 
 
 

Nascidos em 1995
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas
Naturais de Salem (Oregon)